La Primera B Nacional 2016 è la 31ª edizione del campionato argentino di calcio di seconda divisione. Il torneo è iniziato il 29 gennaio 2016 e finirà il 18 giugno 2016.

Per coordinarsi con l'ennesima riforma del campionato di Primera División, il campionato sarà un torneo corto, con le 22 squadre che giocheranno contro tutte le avversarie in un girone di sola andata. Soltanto la squadra vincitrice del campionato ha ottenuto il diritto di partecipare. Allo stesso modo solo la squadra con il peggior promedio è retrocesso nella serie inferiore.

Alla 19ª giornata il Talleres ha ottenuto la promozione battendo l'All Boys per 1-2 grazie ad un gol al 49' del secondo tempo di Pablo Guiñazú. Grazie a questa vittoria il Talleres torna in Primera DIvisión dopo la retrocessione del 2004.

Nella stessa giornata, la Juventud Unida Universitario ha detto addio alla sua esperienza in Primera B Nacional a causa della vittoria del Central Córdoba, nonostante il pareggio con il Gimnasia Jujuy.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Retrocessioni ("Descenso")
Al termine del campionato retrocede nella categoria inferiore la squadra con la peggior media punti (promedio), che si calcola sulla base del punteggio totale ottenuto da ogni squadra nel campionato 2016 sommato al punteggio totale delle precedenti 3 stagioni giocate nella categoria.

Calendario e risultati

Statistiche

Statistiche campionato 
 Partite giocate: 231
 Risultati
 Vittorie in casa: 100 (43.29%)
 Vittorie in trasferta: 66 (28.57%)
 Pareggi: 65 (28.14%)
 Gol segnati: 530 (2.29 gol a partita)
 Gol segnati in casa: 301 (56.79%)
 Gol segnati in trasferta: 229 (43.21%)

Classifica capocannonieri

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
Campionato argentino di calcio